Jo De Clercq, een Vlaamse zanger
 een fictief persoon genoemd in het lied De wandelclub. Het lied komt uit de film Moutarde van Sonaansee van Toon Hermans uit 1959, in 1967 bracht Jasperina de Jong een single-versie uit, in 1995 gecoverd door Sugar Lee Hooper)